SHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nakashibetsu (Giappone)
 SHB – Sindrome di Harry Benjamin